Avenida Argentina puede referirse a:
 Avenida Argentina, avenida de la ciudad de Chillán, Chile.
 Avenida Argentina, avenida de la ciudad de Valparaíso, Chile.
 Avenida Argentina, avenida de la ciudad de Lima, Perú.